A100, A.100 ou A-100 peut faire référence à :

Domaine militaires et armes 
 Aero A.100, un biplan de reconnaissance tchèque ;
 Astra A-100, un pistolet semi-automatique espagnol ;
 Beriev A-100, un avion de détection et de commandement aéroporté russe.

Musique 
 Doepfer A-100, un synthétiseur de la marque allemande Doepfer.

Transports 
Aéronautique
 Adcox A-100, un monoplan civil des années 1930.

Autoroutes
  Autoroute algérienne A100 reliant Staoueli à Birtouta ;
  Autoroute allemande A100, autoroute semi-circulaire autour de Berlin.

Fourgon
 Dodge A100, un modèle du constructeur américain Dodge.